Ібріану () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Гредіштя.
 Ібріану () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Корнешть.